Dapu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dapu Xian, härad, Guangdong, 
 Dapu (köping i Kina, Hunan), 
 Dapu (köping i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar